Franches-Montagnes kan syfta på:

 Franches-Montagnes (distrikt) – ett distrikt i kantonen Jura i Schweiz
 Franches-Montagnes (högplatå) – en högplatå i Jurabergen
 Franches-Montagnes – en hästras, se Freiberger